In 2003 werd het 89ste Campeonato Paranaense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Paraná. De competitie werd gespeeld van 25 januari tot 23 maart  en werd georganiseerd door de Federação Paranaense de Futebol. Coritiba werd kampioen.

Eerste fase
De 8 clubs met de beste resultaten gecombineerd over beide groepen stootten door naar de knock-outfase, de twee clubs met de laagste punten degraderen.

Groep 1

Groep 2

Knock-outfase
In geval van gelijkspel gaat de beste uit de competitie door.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paranaense
Paranaense